Gigant peut désigner :

 Gigant (Saint Seiya), un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya ;
 Gigant (manga), un manga de Hiroya Oku.